Götzl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Götzl (1877–1956), österreichischer Maschinenbauer
 Camilla Götzl (1876–?), österreichische Opernsängerin böhmischer Herkunft
 Eduard Götzl (1921–1986), deutscher Politiker (SED)
 Gabriel Götzl (1650–1701), österreichischer Kirchenkomponist
 Hans-Jörg Götzl (* 1967), deutscher Journalist
 Liisa Götzl (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Manfred Götzl (* 1953), deutscher Richter
 Otto Götzl (1886–1960), österreichischer Kaufmann und Politiker
 Paul Götzl (1884–1957), österreichischer Industrie-Manager
 Stephan Götzl (* 1960), deutscher Manager
 Thomas Götzl (* 1990), finnisch-deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Goetzl
 Götzel
 Götz